Окироя — имя персонажей древнегреческой мифологии.
 (52872) Окироя — астероид группы кентавров, который был открыт 19 сентября 1998 года.